Schümann ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Schümann (* 1937), deutscher Pädagoge, Theologe und Politiker (SPD) (MdHB)
 Carl Schümann (1901–1974), deutscher Bildhauer
 Carl-Wolfgang Schümann (1936–2001), deutscher Kunsthistoriker
 Felix Schümann (* 1991), deutscher Eishockeyspieler

 Jannik Schümann (* 1992), deutscher Schauspieler
 Jochen Schümann (* 1954), deutscher Segelsportler
 Johann Joachim Schümann (1776–1861), deutscher Kapitän
 Jutta Schümann (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Lorenz Schümann (* 1992), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Matthias Schümann (* 1970), deutscher Autor
 Max Schümann (1909–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rainer Schümann (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Siegfried Schümann (1923–1974), deutscher Maler und Grafiker
 Ulrike Schümann (* 1973), deutsche Segelsportlerin

Siehe auch:
 Schumann (Begriffsklärung)
 Schünemann